

Astronomia 
 945 Barcelona – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Bar-Cel-Ona – film del 1987 diretto da Ferran Llagostera
 Barcelona – film del 1970 diretto da Eugenio Pena
 Barcelona – film del 1994 diretto da Whit Stillman
 Barcelona – film diretto e sceneggiato da Whit Stillman nel 1994

Geografia 
 Barcelona – comune del Rio Grande do Norte (Brasile)
 Barcelona – municipalità della Provincia di Sorsogon (Filippine)
 Barcelona – nome in catalano e spagnolo di Barcellona, città della Catalogna (Spagna)
 Barcelona – capoluogo dello stato di Anzoátegui (Venezuela)

Informatica 
 Barcelona –  primo esemplare della gamma di CPU K10 prodotta da AMD

Musica 
 Barcelona – singolo rock opera di Freddie Mercury e Montserrat Caballé del 1987
 Barcelona – album rock opera di Freddie Mercury e Montserrat Caballé del 1988
 Barcelona – canzone del gruppo Giulia y los Tellarini, colonna sonora del film Vicky Cristina Barcelona del 2015
 Barcelona – singolo di George Ezra del 2015, dall'album Wanted on Voyage

Sport 
 Futbol Club Barcelona – società polisportiva spagnola
 Barcelona Sporting Club – società calcistica ecuadoriana

Altro 
 Cruise Barcelona – traghetto della Grimaldi Ferries
 Eurostar Barcelona – traghetto della Grimaldi Ferries
 Poltrona Barcelona – poltrona progettata da Mies van der Rohe
 Studio Barcelona – studio di animazione giapponese

Pagine correlate
 Barcellona (disambigua)
 Barceloneta
 Barcellona 1992

Altri progetti